De 5de editie van de UEFA Cup werd gewonnen door het Engelse Liverpool FC in de finale tegen het Belgische Club Brugge.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

Externe links
Official Site
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1975/76